A Pszammetik több egyiptomi fáraó neve.

 I. Pszammetik (XXVI. dinasztia)
 II. Pszammetik (XXVI. dinasztia)
 III. Pszammetik (XXVI. dinasztia)
 IV. Pszammetik, felkelő a perzsa uralom ellen